Kōichi Sugiyama ist der Name folgender Personen:

* Kōichi Sugiyama (Komponist) (1931–2021), japanischer Komponist, Dirigent und Orchestrator
 Kōichi Sugiyama (Fußballspieler) (* 1971), japanischer Fußballspieler und -trainer